kopa – określenie liczby 60
 kopa – termin geograficzny, synonim góry kopiastej

Osoby o nazwisku Kopa 
 Raymond Kopa (Kopaszewski) (1931–2017) – francuski piłkarz polskiego pochodzenia
 Jerzy Kopa (ur. 1943) – trener, menedżer i działacz piłkarski
 Andrzej Kopa (1879-1956) – powstaniec wielkopolski

Geografia 

 Kopa – polana na szczycie Kopa w Gorcach
 Kopa – szczyt w Polsce, w Gorcach
 Kopa – szczyt w Polsce, Górach Lewockich
 Kopa – szczyt w Polsce, w Karkonoszach
 Kopa – szczyt w Polsce, na Pogórzu Karkonoskim
 Kopa – wzniesienie w Dolinie Chochołowskiej Wyżniej
 Kopa – szczyt w słowackich Tatrach Zachodnich
 Kopa – szczyt w Słowackim Raju
 Kopa – szczyt w Wielkiej Fatrze (Słowacja)

 Kopa – szczyt w Górach Choczańskich (Słowacja)
 Kopa – wieś w Estonii, w prowincji Hiiu, w gminie Kõrgessaare